Martin Alphonsus Burke, surnommé Marty Burke, (né le  à Toronto au Canada — mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie
Burke commence sa carrière professionnelle en 1927 avec les Canadiens de Montréal. Après 11 matchs joués, il est prêté le  aux Pirates de Pittsburgh en retour du prêt de Charlie Langlois.

Il revient jouer avec les Canadiens dès la saison 1928-1929 et remporte avec eux la Coupe Stanley en 1930 et 1931.

Après un passage par les Sénateurs d'Ottawa et les Black Hawks de Chicago, il termine sa carrière professionnelle avec les Canadiens pour lesquels il a joué 303 matchs en huit saisons.

À l'issue de sa carrière de joueur, il devient entraîneur de l'équipe amateur des Stampeders de Calgary pendant cinq saisons.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1923-1924|| St. Mary's de Toronto || OHA-Jr.|| 5|| 4|| 1|| 5|| 8|| || || || || 
|-
| 1923-1924|| St. Mary's de Toronto || OHA-Jr.|| 2|| 0|| 0|| 0|| || || || || || 
|-
| 1924-1925|| Indians de Stratford || OHA-Sr.|| 18|| 1|| 4|| 5|| 52|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1925-1926|| Indians de Stratford || OHA-Sr.|| 20|| 3|| 4|| 7|| 34|| || || || || 
|- 
| 1926-1927|| Ports de Port Arthur || TBSHL|| 20|| 3|| 1|| 4|| 65|| 2|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 1927-1928|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 11|| 0|| 0|| 0|| 10|| || || || || 
|- 
| 1927-1928 || Pirates de Pittsburgh|| LNH|| 35|| 2|| 1|| 3|| 51|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1928-1929|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 44|| 4|| 2|| 6|| 68|| 3|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 1929-1930|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 44|| 2|| 11|| 13|| 71|| 6|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 1930-1931|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 44|| 2|| 5|| 7|| 91|| 10|| 1|| 2|| 3|| 10
|- 
| 1931-1932|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 48|| 3|| 6|| 9|| 50|| 4|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 1932-1933|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 29|| 2|| 5|| 7|| 36|| || || || || 
|- 
| 1932-1933 || Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 16|| 0|| 0|| 0|| 10|| || || || || 
|-
| 1933-1934|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 45|| 1|| 4|| 5|| 28|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|- 
| 1934-1935|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 47|| 2|| 2|| 4|| 29|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1935-1936|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 40|| 0|| 3|| 3|| 49|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
| 1936-1937|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 41|| 1|| 3|| 4|| 28|| || || || || 
|-
| 1937-1938|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 12|| 0|| 0|| 0|| 8|| || || || || 
|- 
| 1937-1938 || Canadiens de Montréal|| LNH|| 38|| 0|| 5|| 5|| 31|| || || || || 

| 494|| 19|| 47|| 66|| 560|| 31|| 2|| 4|| 6|| 44

Entraîneur 

| 1939-1940 || Stampeders de Calgary ||  || 32 || 20 || 9 || 3 || 
|-
| 1940-1941 || Calgary Stampeders || ASHL || 30 || 17 || 13 || 0 || 
|-
| 1941-1942 || Calgary Stampeders ||  || 32 || 22 || 6 || 4 || 
|-
| 1949-1950 || Calgary Stampeders ||  || 50 || 22 || 23 || 5 ||

Références 

Naissance en janvier 1905
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Pirates de Pittsburgh (LNH)
Joueur des Sénateurs d'Ottawa (1893-1934)
Joueur des Blackhawks de Chicago
Champion de la Coupe Stanley
Décès en mars 1968
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 63 ans